Broström kan syfta på

 Broström AB – ett rederi för tankfartyg
 Broströmskoncernen – ett tidigare rederi
 Dan Broström (räddningskryssare) – sjöräddningskryssare
 Rescue Broström – svensk livräddningskryssare

Personer
 Anders Broström (född 1952), svensk ishockeyspelare
 Anders Broström (född 1973), svensk ishockeyspelare
 Ann-Ida Broström (1882–1965), svensk donator
 Axel Broström (1838–1905), svensk skeppsredare
 Bengt-Göran Broström (1947–2004), svensk målare och skulptör
 Dan Broström (olika betydelser)
 Dan Broström (1870–1925), svensk skeppsredare och politiker
 Dan-Axel Broström (1915–1976), svensk skeppsredare
 Fredrik Broström (1835–1915), svensk redaktör, boktryckare och politiker
 Gunnel Broström (1921–2012), svensk skådespelare och regissör
 Kjell-Göran Broström (född 1951), svensk bandyspelare
 Lennart Broström (1944–2009), svensk journalist
 Tage Broström (1903–1959), svensk violinist
 Tor Broström (född 1955), svensk forskare och friidrottare
 Tor Erland Janson Broström (1895–1970), svensk skeppsredare
 Torben Brostrøm (född 1927), dansk författare och litteraturkritiker
Ulf Broström (född 1932), militär och ämbetsman

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn